Уизотате има више значења:

 Уизотате (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Уизотате (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику